Колин Лоуренс (англ. Colin Lawrence; род. 7 сентября 1970, Лондон, Англия, Великобритания) — канадский актёр ямайского происхождения. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Звездный крейсер Галактика», «Убийство» и «Я — зомби».

Ранняя жизнь 
Колин Лоуренс родился 7 сентября 1970 года в Лондоне, в семье выходцев из Ямайки. Впоследствии вместе с родителями переехал в Ванкувер, Канада, где прошли его молодые годы.

Карьера 
В 2003 появился в конце фильма «Дом мёртвых» в роли агента G, персонажа игры House of the Dead. В 2006 снимался в сериале «Блэйд», в роли отца главного героя — Роберта Брукса. В том же году Лоуренс присоединился к актёрскому составу сериала «Звездный крейсер Галактика», в котором он играл роль лейтенанта Хэймиша МакКолла на протяжении 13 эпизодов, вплоть до 2009. В 2016 сыграл в двух эпизодах мистического телесериала «Разгар лета» в роли отца одного из главных героев.

В 2017 играл второстепенную роль тренера школьной команды по футболу Клэйтона в телесериале «Ривердейл», основанном на серии комиксов Archie.

Личная жизнь 
С 18 сентября 1999 года состоит в браке с Люсией Уолтерс (Lucia Walters). В 2017 они вдвоём снялись в фильме «На пятьдесят оттенков темнее».

Колин Лоуренс является фанатом «Игры престолов».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады